Vomáčka ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Vomáčka (1847–1926), tschechischer Baumeister und Architekt
 Sammy Vomáčka (* 1946), tschechisch-deutscher Gitarrist

Siehe auch:
 Womacka